En Pologne, Czermin est le nom des localités suivantes :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Czermin, gmina du powiat de Mielec,  ;
 Czermin, village et siège de cette gmina ;

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Czermin, village du powiat de Kępno, ;
 Czermin, gmina du powiat de Pleszew ;
 Czermin, village et siège de cette gmina.

 Czermin, village du powiat de Sandomierz, dans la voïvodie de Sainte-Croix.